Фильчаков — русская фамилия; имеет женскую форму Фильчакова.

 Известные носители
 Фильчаков, Иван Яковлевич (1914—1981) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фильчаков, Михаил Иванович (1910—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Фильчаков, Павел Феодосиевич (1916—1978) — советский математик, член-корреспондент АН УССР.
 Фильчаков, Ярослав Александрович (род. 1995) — украинский спортсмен, борец греко-римского стиля.

См. также 
 Фильчаково — деревня в Егорьевском муниципальном районе Московской области.